Калязін — місто в Росії, адміністративний центр Калязінського району Тверської області.
 Калязін — залізнична станція на лінії Москва — Сонково в місті Калязін.